Нижче наведено список 221 муніципалітетів департаменту Атлантична Луара.

Атлантична Луара

Атлантична Луара